Stolarczyk − polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 7466 osób.

Osoby noszące nazwisko Stolarczyk:
 Józef Stolarczyk (1816-1893) − polski taternik, pierwszy proboszcz Zakopanego
 Michał Stolarczyk (1916-1981) − polski pasjonista, tłumacz Biblii
 Julian Stolarczyk (1929-2007) − polski lekarz, działacz społeczny
 Józef Stolarczyk (1940-2002) − polski nauczyciel, regionalista, rzeźbiarz
 Maciej Stolarczyk (ur. 1972) − polski piłkarz
 Jarosław Stolarczyk (ur. 1972) − polski polityk, poseł
 Anna Stolarczyk (ur. 1988) − polska szachistka

Inne:
 Przełęcz Stolarczyka − jedna z przełęczy tatrzańskich

Przypisy